Příjmení Hofman nese více různých osobností:

 Alois Josef Hofman (1847–1923), pseudonym Jaroslav Svákovský – český středoškolský profesor, překladatel a editor knih pro mládež
 Bedřich Hofman (* 1936) – český fotbalový útočník
 Bronislav Hofman (* 1933) – český fotograf
 Eduard Hofman (1914–1987) – česká režisér a animátor
 František Hofman (1891–1969) – český malíř
 Jan Hofman (rozcestník) – vícero nositelů
 Jan Ješek Hofman (1883–1945) – český historik umění, památkář a ředitel Waldesova muzea
 Jiří Hofman (rozcestník) – více osob
 Karel Hofman (1906–1998) – český akademický malíř
 Leopold Hofman (1913–1990) – český a československý odbojář, politik a poválečný pracovník bezpečnostních složek komunistického režimu
 Mnislav Hofman – český herec
 Ota Hofman (1928–1989) – český spisovatel a scenárista
 Vít Hofman (* 1992) – český tiskový mluvčí, moderátor, žurnalista a tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy
 Vlastimil Hofman (* 1914) – český akademický malíř a ilustrátor
 Vlastislav Hofman (1884–1964) – český architekt, urbanista, teoretik architektury, malíř, grafik, designér a scénograf
 Wlastimil Hofman (1881–1970) – česko-polský akademický malíř

přechýlená podoba (Hofmanová)
 Antonie Hofmanová (1923–2009) – česká katechetka, katolická disidentka a politická vězeňkyně komunistického režimu v Československu
 Drahomíra Hofmanová (* 1943) – česká herečka
 Věra Hofmanová (1919–2012) – uměleckým jménem Květa Legátová, česká spisovatelka

Související články 
 Hoffman
 Hoffmann

Externí odkazy